Biville (Manche), municipi delegat al departament de la Manche (regió de Normandia)   
 Biville-la-Baignarde, municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França)
 Biville-la-Rivière, municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França)
 Biville-sur-Mer, municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França)

 Ypreville-Biville, municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França)